Farol da Barra (Salvador) — um dos mais antigos do Brasil, situado em Salvador
 Farol da Barra (São José do Norte) — localizado no município brasileiro de São José do Norte
 Farol de Aveiro — maior farol de Portugal, localizado em Aveiro
 Farol de São Mateus — localizado no município brasileiro de Conceição da Barra

 ou ainda
 Farol da Barra (álbum) — álbum da banda brasileira Novos Baianos